Nitruro de azufre puede referirse a cualquiera de estos compuestos químicos:

 Dinitruro de azufre, S2N2, explosivo
 Dinitruro de tetraazufre, S4N2
 Tetranitruro de tetraazufre, S4N4: dos dinitruros de diazufre conectados, explosivo
 Hexanitruro de pentaazufre, S5N6
 Politiazil, (SN)x
 Tiatetrazol, SN4

Además se conocen algunas especies inestables:
Monosulfuro de mononitrógeno, SN, análogo a óxido nítrico, NO
Mononitruro de diazufre, S2N, análogo a dióxido de nitrógeno, NO2.
Dinitruro de monoazufre, SN2, análogo a monóxido de dinitrógeno, N2O

Véase también 
Óxidos de nitrógeno, de valencia isoelectrónica con los nitruros de azufre.

Referencias